Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 252001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 3 marca 2000 do 4 września 2002. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

252001-252100

252101-252200

252201-252300

252301-252400

252401-252500

252501-252600

252601-252700

252701-252800

252801-252900

252901-253000

Przypisy 

Lista planetoid 252001-253000